Sopwith:

 Sopwith — компьютерная игра.
 Sopwith 1½ Strutter — как одноместный, так и двухместный многоцелевой самолет.
 Sopwith Cuckoo — торпедоносец ВВС Великобритании, биплан. 
 Sopwith Dolphin — истребитель-биплан ВВС Великобритании авиационной компании Sopwith.
 Sopwith Pup — британский одноместный истребитель времён Первой мировой войны.
 Sopwith Snipe — британский одноместный истребитель времён Первой мировой войны.
 Sopwith Triplane — истребитель-триплан ВВС Великобритании времён Первой мировой войны.